Светлый Путь — опустевший хутор в Озинском районе Саратовской области. Входит в состав сельского поселения Чалыклинское муниципальное образование.

География 
Находится на расстоянии 19 км на северо-запад от административного центра поселения — посёлка Модин и 36 километров на северо-запад от районного центра Озинки.

Автомобильная дорога федерального значения А-298 и Приволжская железная дорога проходят в 5 км южнее  посёлка и связывают его с районным центром Ози́нки.

Население
В 2002 году население составляло 127 человек  (казахи 86%),  в 2010 хутор обезлюдел.

Примечания 

Населённые пункты Озинского района